Personen
 Adolf Berens, een Luxemburgs schrijver
 Chris Berens, een Nederlands kunstschilder en illustrator
 Hermann Berens, een Duits componist
 Ricky Berens, een Amerikaans zwemmer

Plaatsen
 Berens (rivier), een rivier in de Canadese provincie Manitoba
 Berens Islands, een archipel in het Canadese territorium Nunavut